

Ismertető 

Michael Sucrének és Abruzzinak elmagyarázza, hogy a börtönben egy raktárépületnek fontos szerepe van a szökésben. Eközben Veronicát és Nicket majdnem megöli a Veronica lakásán elrejtett bomba. Abruzzi elmondja, hogy az egyetlen mód, hogy bejussanak abba a bizonyos épületbe, annak felgyújtása, mivel ezután BM-en nekik kell  azt kitakarítani. Mikor bejutnak, szembesülnek vele, hogy az át lett alakítva az őrök pihenőszobájává. A rabok közül egyedül Westmorelandnek van oda bejárása, ezért őt kell rávenniük, hogy felgyújtsa. Michael, hogy közelebb férkőzzön hozzá, megkeresi a macskáját (aki még a lázadás során menekült el), de ő még ekkor sem akar segíteni.

A történtek közben a titkosszolgálat két ügynöke, Kellerman és Daniel Hale L.J. házához megy, azzal a szándékkal, hogy a fiút elfogja. Mivel ő nem működik együtt, anyját és mostohaapját megölik, de neki sikerül elmenekülnie. A gyilkosságokat úgy állítják be, mintha a fiú követte volna el őket.

Bellick elkezd nyomozni Bob halálának ügyében, és mikor hallja, hogy pont Westmoreland előtt szúrták le, elkezd nála kérdezősködni. Westmoreland nem mond semmit, mivel tudja, hogy azokat a rabokat, akik beköpnek valakit, biztosan megölik. Bellick erre azt válaszolja, hogy ha nem mond semmit, míg ki nem megy a cellából, akkor a barátságuknak is vége. Westmoreland még mindig nem működik együtt. Bellick megérinti Marilynt, majd azt mondja: "Szép állat…". Később, mikor Westmoreland visszatér a cellájába, Marilynt elpusztulva találja az ágyán. Észreveszi, amint Bellick lefelé néz a cellájára a második emeletről.

Másnap, mikor Westmoreland viszi a kávét a pihenőszobába, előveszi Bellick cigarettáját és a gyújtóját, és bosszúból felgyújtja a helyiséget. Michael, miután észrevették a tüzet, megkeresi Westmoreland-et és megköszöni neki. Erre ő azt válaszolja: "Nem miattad tettem." Ahogy tervezték, Abruzziékat küldik a szoba kitakarításához, így elkezdhetik a lyuk kibővítését.

Kapcsolódó szócikkek 
A szökés
A szökés epizódjainak listája
A menekülési terv (A szökés)

A szökés epizódjai